Raceland (Kentucky)
Raceland (Luisiana)

Desambiguações de topônimos